Umlauff ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Umlauff (1746–1796), österr. Komponist, Dirigent und Bratschist
 Michael Umlauff (1781–1842), österr. Kapellmeister, Komponist und Violinist
 Heinrich Umlauff (1868–1925), deutscher Kaufmann, Völkerkundeschaubetreiber, Kostümbildner und Filmarchitekt
Siehe auch:
 Umlauff von Frankwell